Hartford City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hartford City (Indiana)
Hartford City (West Virginia)